Der schmale Grat ist Titel von
 Der schmale Grat (1998), Kriegsfilm von Terrence Malick
 Unter Verdacht: Der schmale Grat, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2009
 Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit, deutsch-österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2015